Корпора́ция:

 Корпорация — объединение лиц по сословному или профессиональному признаку; например, студенческая корпорация
 Корпорация — юридическое лицо

 Кино и телевидение
 Корпорация (фильм)
 Корпорация — драматический телесериал 2016 года
 Корпорация — комедийный телесериал 2018 года

Смотрите также 
 Корпоративизм